

Toponymie
 Nagano est une ville du Japon.

Patronymie

 Hideki Nagano (né en 1968), un pianiste japonais.
 Kent Nagano (1951-), un chef d'orchestre américain.
 Mayumi Nagano (1959-), une dessinatrice et romancière de science-fiction japonaise.
 Mei Nagano (1999-), une actrice japonaise.
 Mika Nagano (1983-), une pratiquante de MMA japonaise.
 Osami Nagano (1880-1947), un officier de marine japonais.
 Yoichi Nagano (1968- ), un photographe japonais.
 Yukimi Nagano (1982-), une chanteuse suédoise.